J85 steht für:

 General Electric J85, ein Turbojet-Strahltriebwerk
 Lungengangrän, eine Lungenerkrankung nach dem ICD-10-Code
 den Johnson-Körper J85, das abgeschrägte Quadratantiprisma

Abkürzung